(1943–2008), historien américain ;
 Ernest J. Dawley (1886–1973), général américain ;
 Herbert M. Dawley (1880–1970), acteur et cinéaste américain ;
 J. Searle Dawley (1877–1949), cinéaste américain.

en:Dawley (surname)